Protectoraat Tonkin, een historisch Frans protectoraat  in Vietnam
Hanoi (oude naam: Tonkin), de hoofdstad van Vietnam
Golf van Tonkin, een zee tussen China en Vietnam
tonkinstok of kortweg tonkin of in meervoud tonkinstokken, een verzamelnaam voor 200 soorten van dunne bamboe
Tonkin (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
John Tonkin, 20e premier van West-Australië

Zie ook:
Tonquin, een voormalige kolonie van Nederland